AOA:
 АОА — активный оксид алюминия.
 АОА — антиоксидантная активность.
 AOA (от ) — южнокорейская гёрл-группа

См. также 
 Аоа